Фронтера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Иерро. Занимает площадь 84,20 км². Население — 4124 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе